

Patronymie 

 Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938) poète espagnol de langue catalane ;
 Jeroni Rosselló (1827-1902), écrivain baléare de langue catalane ;
 Julie Rossello-Rochet (1987-) dramaturge et écrivaine française ;
 Marie-Josèphe Rossello (1811–1880) religieuse italienne ;
 Miguel Fluxà Rosselló (né en 1938), chef d'entreprise et milliardaire espagnol ;
 Nadine Rossello, chanteuse-musicienne contemporaine.
 Pedro Rosselló (1944-), homme politique portoricain ;
 Ricardo Rosselló (1979-) neuroscientifique, professeur d'université et homme politique portoricain ;
 Vincenzo Rossello (né en 1923), coureur cycliste italien ;
 Vittorio Rossello (né en 1926), coureur cycliste italien.

Toponymie 
 Rosselló, commune de la province de Lérida, en Catalogne (Espagne).